Gräsbäcktjärn kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Gräsbäcktjärnarna (Bodums socken, Ångermanland, 710668-152738), sjö i Strömsunds kommun, 
Gräsbäcktjärnarna (Bodums socken, Ångermanland, 710679-152695), sjö i Strömsunds kommun,

Se även
Gräsbäckstjärn

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn